Joan I de Montfort (-1249), comte de Montfort
 Joan II de Montfort (1294-1345), comte de Montfort i pretendent al ducat de Bretanya (un dels dos competidors a la guerra de Successió Bretona
 Joan III de Montfort o Joan IV de Bretanya el Conqueridor (1339 - 1399), fill de l'anterior, duc de Bretanya de 1364 a 1399, comte de Richemont i comte de Montfort (1345-1399)
 Joan IV de Montfort o Joan V de Bretanya el Savi 
 Joan de Montfort (mort el 1283), senyor de Tir i de Toron
 Joan de Montfort (mort vers 1300), comte de Squillace (Regne de Nàpols), fill de Felip II de Montfort, senyor de Castres, i de Joana de Lévis-Mirepoix
 Joan de Montfort, que després va agafar el nom de Guiu XIII de Laval (1385 - 1414), senyor de Laval.